

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hervé Arribart (1952- ), physicien et chimiste français ;
 Jean-Luc Arribart, (1955- ), footballeur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme